Condado de Lamar es el nombre de 4 condados en los Estados Unidos;

 Condado de Lamar en Alabama.
 Condado de Lamar en Georgia.
 Condado de Lamar en Misisipi.
 Condado de Lamar en Texas.